La liste des pays par taux de nuptialité et de divortialité classe les pays du monde selon leur taux de nuptialité et leur taux de divortialité, c'est-à-dire le nombre de mariages et de divorces pour .

Taux de nuptialité et de divortialité (106 pays)

Enfants nés hors mariage (42 pays) 

La liste suivante classe les pays selon la pourcentage d'enfants nés hors mariage en 1960, 1990 et 2016. Les données sont issues d'Eurostat et de l'OCDE.

Notes et références

Articles connexes 
 Taux de nuptialité
 Taux de divortialité

nuptialite
Mariage
Divorce